Brooklyn es un nombre de localidad que puede hacer referencia a:

 : 
 Brooklyn. Nueva York.
 Brooklyn (California), antigua ciudad adyacente a Oakland.
 Brooklyn (Connecticut)
 Brooklyn (Illinois)
 Brooklyn (Indiana)
 Brooklyn (Iowa)
 Brooklyn (Baltimore)
 Brooklyn Park (Maryland)
 Brooklyn (Míchigan)
 Brooklyn (Ohio)
 Brooklyn (condado de Dane, Wisconsin)
 Brooklyn (condado de Green, Wisconsin)
 Brooklyn (condado de Green Lake, Wisconsin)
 Brooklyn (condado de Washburn, Wisconsin)
 Brooklyn (Oregón)
 Brooklyn Center (Minnesota)
 Brooklyn Park (Minnesota)

 :
 Brooklyn (condado de Yarmouth, Nueva Escocia)
 Brooklyn (condado de Queens, Nueva Escocia)

 :
 Brooklyn (Pretoria)
 Brooklyn (Ciudad del Cabo)

 :
 Brooklyn (Victoria)
 Brooklyn (Nueva Gales del Sur)
 Brooklyn (Tasmania)
 Brooklyn Park (Australia del Sur)
 Brooklyn Sanctuary, Queensland

 :
 Brooklyn (Nueva Zelanda)

Otros usos 
 Municipio de Brooklyn. Varios municipios con este nombre en los Estados Unidos.
 USS Brooklyn. Varios buques con este nombre de la Armada de los Estados Unidos.
 Brooklyn-Manhattan Transit Corporation, empresa de transporte público de Nueva York.
 Puente de Brooklyn, estructura viaria de Nueva York.
 Brooklyn Cyclones, equipo de béisbol de Nueva York.
 Brooklyn Eagle, diario estadounidense con difusión desde 1841 hasta 1955.
 Museo Brooklyn, museo de Nueva York.
 College de Brooklyn de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, institución universitaria de Nueva York.
 Brooklyn Savings Bank, edificio de Nueva York.
 Brooklyn, película de 2015.